Рихеза Датская (, ; ) — датская принцесса из дома Эстридсенов, дочь Вальдемара I Великого, короля Дании; в замужестве — королева Швеции.

Биография 
Рихеза Датская родилась в 1190 году. Она была дочерью короля Вальдемара I Датского и княжны Софии Минской. Рихеза получила имя в честь бабушки по материнской линии, королевы Рихезы Польской.

В 1210 году король Эрик X Шведский, свергнувший своего предшественника короля Сверкера II Шведского, желая добрососедских отношений с Данией, традиционно поддерживавших династию Сверкеров против династии Эриксонов, женился на Рихезе Датской, сестре короля Вальдемара II Датского.

При жизни супруга, королева рожала исключительно дочерей, и только после его смерти в 1216 году, бывшая в то время беременной, вдовствующая королева родила единственного сына, будущего короля Эрика XI Шведского. Новый король Юхан I Шведский из династии Сверкеров изгнал из Швеции членов династии Эриксонов. Вместе с детьми, Рихеза Датская вернулась на родину, где умерла в 1220 году, не дожив ни до восшествия её сына на престол Швеции в 1222 году, ни до свадеб своих дочерей.

Семья 
В семье Рихезы Датской и Эрика X Шведского родились четыре дочери и один сын.
 София Эриксдоттер Шведская (ум. 1241), вышла замуж за Генриха III Борвина Ростокского.
 Марта Эриксдоттер Шведская, вышла замуж за Нильса Сикстенссона Шпаре.
 Ингеборг Эриксдоттер (ум. 1254), вышла замуж за Биргера Ярла, регента Швеции.
 Марианна, вышла замуж за герцога Померании.
 Эрик XI Шведский (1216—1250), король Швеции.

Генеалогия

Примечания

Источники 
 Рихеза Датская на сайте Датского биографического лексикона.
 Åke Ohlmarks. Alla Sveriges drottningar (Все королевы Швеции)